nadrodzina – pomocnicza kategoria systematyczna stosowana w systematyce organizmów,
 nadrodzina językowa, inaczej makrorodzina językowa – jednostka w klasyfikacji języków,
 nadrodzina białek immunoglobulinopodobnych (ang. Immunoglobulin superfamily, IgSF) – grupa białek.